Slovo Srbsko může mít následující významy:
 Srbsko – republika v centrální části Balkánského poloostrova
 Srbsko (1941–1944) – srbský státní útvar za 2. světové války
 Republika srbská – jedna z částí Bosny a Hercegoviny
 3. Srbsko (okres Beroun) (Srbsko u Karlštejna) – obec v okrese Beroun
 Srbsko (železniční zastávka) – železniční zastávka v obci Srbsko
 4. Srbsko (Kněžmost) – část obce Kněžmost v okrese Mladá Boleslav